Vellani:
 Claudio Vellani
 Mario Vellani
 Mario Vellani Marchi